Gallegos bezeichnet geographisch:

Gemeinden (Municipios) in Spanien:
 Gallegos (Segovia)
 Gallegos de Altamiros, in Ávila
 Gallegos de Argañán, in Salamanca
 Gallegos de Hornija, in Valladolid
 Gallegos de Sobrinos, in Ávila
 Gallegos de Solmirón, in Salamanca
 Gallegos del Pan, in Zamora
 Gallegos del Río, in Zamora

in den Vereinigten Staaten:
 Gallegos (New Mexico)

Gallegos ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Gallegos (1931–1991), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Sacramento
 Antonio Hernández Gallegos (1912–1973), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tabasco
 Felipe Gallegos (* 1991), chilenischer Fußballspieler
 Fernando Talaverano Gallegos († 1619), spanischer Jurist und Kolonialgouverneur
 Jorge Gallegos (* 1979), ecuadorianischer Radrennfahrer

 Luis Gallegos (* 1946), ecuadorianischer Diplomat
 Raúl Alcalá Gallegos (* 1964), mexikanischer Radrennfahrer, siehe Raúl Alcalá
 Roberto Madrigal Gallegos (* 1967), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tuxpan
 Rómulo Gallegos (1884–1969), venezolanischer Schriftsteller
 Sebastián Gallegos (* 1992), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 die Galicier in der spanischen Sprache